Эйри (, ) — английская фамилия.

Известные носители:
 Эйри, Джордж Биддель (1801—1892) — английский математик и астроном.
 Эйри, Дон (род. 1948) — британский пианист.
 Эйри, Ричард (1803—1881) — генерал Британской армии, губернатор Гибралтара (1865—1870).

Другое 
 Эйри — 43-километровый марсианский ударный кратер.

См. также 
 
 
 
 Диск Эйри
 Луч Эйри
 Функция Эйри
 Мистический городок Эйри в Индиане